Wipler ist der Familienname folgender Personen 

 Georg Wipler (* 1912), deutscher Politiker CDU (DDR)
 Przemysław Wipler (* 1978), polnischer Politiker der Partei KORWiN,